Штро́бель () — по происхождению немецкая фамилия:
 Штробель, Адам Вальтер (Adam Walther Strobel; 1792—1850) — немецкий историк.
 Штробель, Кете (1907—1996) — немецкий политик, министр федерального правительства
 Штробель, Фердинанд (род. 1943) — австрийский шахматист.

Если носитель проживал и работал в Италии и ряде других стран, где действуют местные орфоэпические нормы, фамилия в соответствии с ними читается и транскрибируется как Стробель:

 Бартоломей Стробель (1591–1650) — польский художник
 Пеллегрино Стробель (1821–1895) — итальянский археолог.

См. также 
 (1628) Штробель (1628 Strobel) — астероид.

Примечания